Awanessjan ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Gawruschewitsch Awanessjan (* 1988), russischer Boxer armenischer Abstammung im Weltergewicht
 Elina Araratowna Awanessjan (* 2002), russische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Avanesjan
 Avanessian